Jméno a příjmení Václav Větvička nese více známých osobností:

 Václav Větvička (botanik) (* 1938) – český botanik a popularizátor vědy
 Václav Větvička (imunolog) (* 1954) – český imunolog, odborník na glukany